Харечко Ірина Іванівна (* 1971) — українська органістка, Заслужена артистка України.
 Харечко Михайло Миколайович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги»,
 Харечко Тарас Іванович — комуністичний діяч, член ВУЦВК.
Прізвища